Garroba, garrobas o garrubia puede referirse a:

 El nombre común de la planta Ceratonia siliqua.
 El nombre común de la planta Vicia articulata.